Кантаку́зен:
 Кантакузены — румынский боярский и русский княжеский род.

 
 
 Кантакузен, Николай Родионович (1763—1841) — генерал-майор русской армии.
 Кантакузен, Родион Матвеевич (1725—1774) — валашский полковник, участник русско-турецкой войны 1768-74 гг. Родоначальник русской ветви Кантакузенов. 
 Кантакузен, Фома Матвеевич (ок. 1665—1721) — валашский и российский военачальник.

Примечания

См. также 
 Кантакузины